TZI steht für:
  Taz zahl ich, eine freiwillige Bezahloption für das Online-Angebot taz.de. Die Inhalte von taz.de sind weiterhin kostenlos.
 Technologie-Zentrum Informatik und Informationstechnik, ein Institut der Universität Bremen
 Themenzentrierte Interaktion, ein professionelles Konzept, sich selbst und andere zu leiten
 Tibetzentrum Institut, buddhistisches Kultur- und Bildungszentrum in Kärnten

Tzi ist der Name folgender Personen:
 Tzi Ma (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler chinesischer Herkunft

TZI